Unter Dorade versteht man:

 Dorade (Schiff), eine klassische Yacht, entwickelt von Olin Stephens
 einen Dorade-Lüfter, ein Frischluft-Zuluft-Rohr bei Schiffen
 Goldbrasse (Sparus aurata), ein im Mittelmeer beheimateter Speisefisch

Siehe auch
 Thorade